Robert de Sterke (+886), Neustrisch edelman
 Robert IV van Auvergne, graaf van Auvergne (1182-1194)
 Robert IV van Dreux, graaf van Dreux (1249-1282)
 Robert IV van Artesië, graaf van Eu (1372-1387)
 Robrecht IV van der Marck, hertog van Bouillon (1552-1556)